Tobergstjärnen kan syfta på:
Tobergstjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (2,1 ha)
Tobergstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn